Петро́ Ю́рійович Зва́рич (  року, м. Красноармійськ (тепер — Покровськ), Донецька область —  року, с. Старогнатівка, Волноваський район, Донецька область) — старший солдат 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53-ї окремої механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Із життєпису 
Навчався в загальноосвітній школі № 15 тоді м. Красноармійськ.

З 2017 року перебував на військовій службі за контрактом. Учасник Антитерористичної операції на сході України та Операції об'єднаних сил на території Луганської та Донецької областей.

Загинув 30 січня 2021 року, біля с. Старогнатівка Донецької області, під час виконання службових обов'язків.

Похований 2 лютого 2021 року на Алеї Слави Центрального міського кладовища м. Покровськ. Залишились мати та дружина.

Нагороди 
 Медаль «Захиснику Вітчизни» — 31 січня 2019 року.

Див. також 
 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар»
 Втрати батальйону «Айдар»

Примітки